Nevianipora är ett släkte av mossdjur. Nevianipora ingår i familjen Filisparsidae. 

Nevianipora är enda släktet i familjen Filisparsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Nevianipora